Freie Turnerschaft oder Freie Turner steht für folgende Sportvereine:

 Freie Turnerschaft Braunschweig in Braunschweig
 Freie Turnerschaft Neuaubing, Vorgänger des ESV Neuaubing
 Freie Turnerschaft Schweinfurt in Schweinfurt
 FT Breslau-Süd in Breslau
 FT Eider Büdelsdorf in Büdelsdorf
 FT Geestemünde in Bremerhaven
 FT Adler Kiel in Kiel
 FT Gern in München
 FTM Schwabing in München

Siehe auch
 Turnerschaft